Joaquín Garrigues puede hacer referencia a:

Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate (1899-1983), jurista y catedrático español; o
Joaquín Garrigues Walker (1933-1980),  empresario y político español, sobrino del anterior.